Сандовал:
 Сандовал, Пол Джошуа (род. 1974) — христианский рок и рэп-исполнитель.
 Сандовал, Хайро Мора (1987—2013) — коста-риканский эко-активист, убитый браконьерами на пляже, где он защищал кладки яиц кожистой черепахи.
 Сандовал, Хоуп (род. 1966) — американская певица, автор песен и композитор.
 Сандовал, Ширин — американская телеведущая и репортер популярного американского телешоу Deco Drive на канале Chanel 7.

См. также 
 Сэндовал